Weserwehr steht für
 das Weserwehr in Bremen, siehe Bremer Weserwehr
 Weser#Wasserkraftwerke an Weserwehren